«Безобразная Эльза» — телевизионный спектакль по комедии финского драматурга Энсио Рислакки в постановке режиссёра Государственного Академического театра им. Моссовета Павла Хомского.

Сюжет 
Виви Кассель — вдова университетского профессора, вводит в дом своего будущего мужа Таави Харьюла и знакомит его с дочерьми.

Старшая дочь Паула вскоре должна выйти замуж, её новый жених — агроном Эркки Карило. Ирма танцует в балете, пользуется вниманием прессы и влюблённых поклонников. Младшая дочь — Эльза, учится в университете, проводит дни и ночи за учебниками, изучая химию.

Уже в возрасте пяти лет маленькая Эльза бегала по улице и дралась со сверстниками-мальчишками. Её звали или мальчишеским именем Санту, или Безобразной Эльзой — по имени сказочной героини, известной своей способностью дразнить и мучить людей.

Уставшая от постоянных насмешек в свой адрес, Эльза решила проверить, есть ли и у неё сила хвалёного женского очарования, которой так кичатся сёстры.

Эльза-Санту посетила салон красоты, поменяла свой обычный свитер на вечернее платье и за один вечер вскружила голову Эркки — жениху своей сестры, избраннику матери — профессору Харьюла и застенчивому студенту Уско Аамунену, занимавшемуся с ней естественными науками.

В тот же вечер уже сама Эльза безоглядно влюбилась в бывшего товарища своих детских игр, молодого скульптора Пертти Ораса.

В ролях 
 Татьяна Догилева — Эльза (Санту, Безобразная Эльза) Кассель, младшая дочь Виви, младшая сестра Паулы и Ирмы, подруга детства и возлюбленная Пертти, студентка
 Людмила Шапошникова — Виви Кассель, мать Паулы, Ирмы и Эльзы, невеста Таави, вдова университетского профессора
 Валентина Карева — Паула Кассель, старшая дочь Виви, старшая сестра Ирмы и Эльзы, невеста Эркки
 Инна Аленикова — Ирма Кассель, средняя дочь Виви, младшая сестра Паулы и старшая сестра Эльзы, балерина
 Анатолий Баранцев — Таави Харьюла, жених Виви, профессор
 Василий Бочкарёв — Эркки Карило, жених Паулы, агроном
 Евгений Стеблов — Уско Аамунен, студент
 Александр Леньков — Пертти Орас, друг детства и возлюбленный Эльзы, скульптор
 Ирина Соколова — Минни, служанка
 Михаил Львов — Расинен, репортёр
 Андрей Цимбал — фотограф

Съёмочная группа 
 Автор пьесы: Энсио Рислакки (перевод с финского Татьяны Шевелёвой)
 Режиссёр-постановщик: Павел Хомский
 Оператор-постановщик: Ефим Рацимор
 Композитор: Игорь Якушенко
 Художник-постановщик: Ольга Лёвина
 Операторы: В. Хобычев, Р. Нагаев
 Звукорежиссёр: И. Кириллова
 Государственный симфонический оркестр кинематографии
 Художник по костюмам: Грета Таар
 Художник-гримёр: Т. Беркович, Е. Павлова, Н. Меньшикова
 Монтажёр: Н. Прохоренкова
 Редактор: Р. Губайдулин
 Музыкальный редактор: Л. Давыдова
 Инженеры видеозаписи: М. Симонова, Л. Бочёнкова
 Художник по свету: Ю. Зайцев
 Ассистент режиссёра: Марина Ишимбаева
 Административная группа: Л. Игнатова, Л. Лойк

Ссылки 

Телеспектакли СССР
Фильмы СССР 1981 года
Телеспектакли СССР 1981 года
Кинокомедии СССР
Комедийные телеспектакли СССР
Кинокомедии 1981 года
Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1981 года